Praxàgores d'Atenes (s. IV), historiador atenenc 
 Praxàgores de Cos (s. IV aC), metge grec
 Praxàgores, pare de Teòcrit de Siracusa poeta grec del s. III aC